Лански, Ланский — фамилия:

 Лански, Эйрон — создатель и президент уникального проекта Национального центра книги на идиш в Хамсхерт в Массачусетсе.
 Лански, Грег (род. 1982) — французский предприниматель, порнорежиссёр и продюсер.
 Меир Лански (Суховляньский ) (1902—1983) — американский гангстер.
 Лански, Пол (род. 1944) композитор, новатор электронной музыки
 Ланские — графский род Российской империи
 Лански, Артур Левайн (Arthur Lansky LeVine ) основатель компании Lansky, известной своим оборудованием для заточки ножей, Журнал "Калашников", № 10/2005, стр. 70.

Кроме того 
 Lansky — американский фильм (1999) о Меире Ланском